Metzi Arnulf (?-640)
 Karintiai Arnulf keleti frank király (850-899)
 Arnulf bajor herceg (890-937)
 I. Arnulf flamand gróf (890-964)
 II. Arnulf flamand gróf (960-988)
 Arnulf holland gróf (951-993)
 III. Arnulf flamand gróf (1055-1071)
 II. Arnulf cambrai-i gróf (?-1012)
 Leuveni Arnulf (kb. 1200-kb. 1250)